Фредрик Нюберг (, род. 1968) — шведский поэт, драматург, критик. Лауреат многих литературных премий.

Краткая творческая биография 
Родился, живёт и работает в Гётеборге. Его литературный дебют состоялся в 1998 году, когда был опубликован его поэтический сборник En annorlunda praktik («Другая практика»). В его стихотворениях, похожих на дневниковые записи, нет ни авторского назидания, ни рифмы, ни метра, зато книга имеет единый композиционный замысел и поэтическое повествование похоже на настоящую жизнь, протекающую рядом с читетелем.

Второй книгой Нюберга стал сборник Blomsterur: forklaringar och dikter («Цветочные часы: комментарии и строфы»), опубликованный в 2000 году. Стихотворения здесь, носящие имена научных (латинских) названий растений, расположены в алфавитном порядке согласно классификации Карла Линнея. Единственная проблема такой системы — человек: это существо по сравнению с любым из растений менее понятно, оно не соответствует никакому описанию, что же касается классификации людей, то она соотносится с классификацией растений точно так же, как ось ординат соотносится с осью абсцисс.

Основная тема сборника стихов 2002 года Åren («Годы») — время и даты.

Четвёртая книга, Det blir inte rättvist bara för att båda blundar («Оттого что закроют глаза они оба, справедливей не станет», 2006), — параллельные, не пересекающиеся биографии двух людей, живших в разные эпохи: Пера Осбека (1723—1805), ученика Карла Линнея, и Акселя Абринга, дедушки Нюберга.

На русском языке в журнале «Иностранная литература» (№ 3 за 2007 год) вышли переводы некоторых стихотворения Нюберга из сборника «Цветочные часы».

Также Нюберг — автор пьесы Tunnelsång («Песнь туннелей», 2003).

Редакторская деятельность 
Нюберг входит в состав редколлегии журнала . Также он является редактором поэтического журнала .

Премии 
В 2006 году Нюберг стал лауреатом шведской литературной премии , в 2014 году — лауреатом премии .

Библиография 
{| align=right
|bgcolor=#E9E9E9 align=center|Мы гуляли вокруг озера под дождём. Ставилидлинные скобки.Я верю в Бога. Бог добр ко мне (но жесток ко многимдругим)…Этот год тоже когда-нибудь кончится.Фредрик НюбергИз сборника «Цветочные часы» (2000),переводчик Галина Палагута.
|}
 En annorlunda praktik (1998)
 Blomsterur: förklaringar och dikter (2000)
 Åren (2002)
 Tunnelsång (2003)
 Det blir inte rättvist bara för att båda blundar (2006)
 Pandi och kamelen träffar surikaterna (2007)
 Nio, nine, neun, neuf (2008)
 Att bli ved (2013)
 Hur låter dikten? : Att bli ved II (2013)
 Slingorna & undergången : Att bli ved III (2015)

Публикация на русском языке:
 

 Ссылки 
 Краткая биография Фредрика Нюберга на сайте «Всемирная Литафиша» 
 Краткая творческая биография Фредрика Нюберга, фотография  
 Интервью с Фредриком Нюбергом  в шведской газете Aftonbladet'' (номер от 20 марта 2006 г.) 
 Информация о Нюберге и о переводе его книги En annorlunda praktik на английский язык. // Ugly Duckling Presse  

Драматурги XX века
Драматурги XXI века
Драматурги Швеции
Поэты XX века
Поэты XXI века
Поэты Швеции
Шведские поэты